Les artères phréniques sont les artères vascularisant le diaphragme.
Les artères phréniques inférieures, premières collatérales de l'aorte abdominale, sont les artères principales du diaphragme qu'elles vascularisent par sa face inférieure tandis que les artères phréniques supérieures sont des branches de l'aorte thoracique descendante et vascularisent la face supérieure du diaphragme.

Notes et références 

Phrénique
Phrénique